Donan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Donan, Jawa Tengah, 
 Desa Donan, administrativ by, Jawa Timur,

Irak 

 Rūd-e Doveyrīch, vattendrag, Maysan, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Irakförgreningar